Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2007 проходили з 22 по 28 жовтня на закритих кортах з твердим покриттям TipsArena Linz у Лінці (Австрія). Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Среботнік і Ай Суґіяма з рахунком 6–2, 3–6, 10–8.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2007
Generali Ladies Linz, парний розряд